Никола́й Дми́триевич Алекса́ндров (4 февраля 1961, Москва) — советский и российский , , телеведущий и радиоведущий.

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ,  (1991, диссертация о прозаике Александре Эртеле). С 1986 года сотрудник Музея Пушкина в Москве, затем заведующий Музеем-квартирой Андрея Белого на Арбате.

С 1990 по 2022 гг. — книжный обозреватель радио «Эхо Москвы» (программа «Книжечки»), соведущий программы «Радиодетали».

Одновременно ведущий программ телеканала «Культура»: «Порядок слов» (2002—2008) и «Разночтения» (2004—2010). Публиковался в ряде периодических изданий, среди которых «Независимая газета», «Итоги» (1997—2000), «Газета» (2002—2004), «Известия» (2004—2006, 2008, 2010—2011), «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение».

Автор сборника литературно-исторических очерков Силуэты пушкинской эпохи (М.: Аграф, 1999. — 320 с. — ISBN 5-7784-0081-0) и книги Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями (Б. С. Г.-Пресс, 2010. — 416 с. — ISBN 978-5-93381-300-2).

С апреля 2010 по 9 января 2014 года вёл единственную на тот момент передачу о литературе — «Книги» на телеканале «Дождь». С 20 мая 2013 по 21 апреля 2022 года вёл книжные новости «Порядок слов» и еженедельное интервью «Фигура речи» на «Общественном телевидении России».

В 2003—2004 гг. преподавал на кафедре литературной критики факультета журналистики РГГУ. С 2011 года — доцент кафедры литературной критики.

Общественная деятельность 
В 1999 году Николай Дмитриевич участвовал в «круглом столе» журнала «Дружба Народов», № 11 за 1999 г. «О прозе реальной и виртуальной». Подготовка к публикации Н. Игруновой. В мероприятии участвовали: 

 Николай Александров,
 А. Архангельский,
 В. Березин,

 М. Бутов,
 А. Гаврилов,
 А. Гостева,

 А. Дмитриев,
 А. Немзер,
 А. Слаповский.

В марте 2014 года Николай Александров подписал Антивоенное заявление российской интеллигенции «против войны, реставрации тоталитаризма и лжи в государственных СМИ» относительно украинского кризиса и присоединения Крыма к России.

В мае 2018 г. присоединился к заявлению российских литераторов и ученых в защиту осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Семья 
 Женат. Двое детей:
 Дочь — Мария (род. 1995)
 Сын — Василий (род. 1998).

Примечания

Ссылки 
 Журнальный зал
 Телеканал «Культура»
 Сотрудники: Николай Александров

Выпускники филологического факультета МГУ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Телеведущие канала «Россия-Культура»
Телеведущие канала «Дождь»
Журналисты газеты «Известия»